Треккани () — итальянская фамилия. Носители:

 Треккани, Джованни (1877—1961) — итальянский предприниматель, политик и меценат.
 Треккани, Эрнесто (1920—2009) — итальянский живописец, поэт, писатель и политический активист.

См. также 
 Треккани (институт)